Классическая культура Веракрус, или Классическая культура побережья Мексиканского залива — культурная область в северной и центральной части современного мексиканского штата Веракрус, где существовала индейская культура примерно с I по XI в. н. э. По месоамериканской хронологии культура относилась к классической эре. Иногда ошибочно именуется тотонакской культурой.

Центром культуры был Эль-Тахин; среди прочих поселений выделялись Игерас (Higueras), Сапоталь, Серро-де-лас-Месас, Нопилоа и Ремохадас (последние были двумя важными центрами производства керамики). Культура Веракрус распространялась вдоль побережья Мексиканского залива между реками Пануко на севере и Папалоапан на юге.

Отличительные черты культуры Веракрус были описаны учёным российского происхождения, Т. А. Проскуряковой.

Характеристика 
Основной темой искусства культуры Веракрус является человеческое жертвоприношение, в частности, в контексте местной игры в мяч. Характерным элементом являются спиралевидные завитки, представленные как на монументальной архитектуре, так и на малых изделиях, в том числе керамике и даже на резьбе по кости. Как минимум один исследователь предположил, что головы и другие фигуры, образованные завитками, представляют собой форму пиктографической письменности культуры Веракрус. Подобный стиль завитков мог развиться из изображений в Чьяпа-де-Корсо и Каминальхуйу.

Кроме завитков, архитектура покрыта множеством других орнаментов, подобных представленным на Пирамиде ниш в Эль-Тахине. Орнаменты представляют собой резкий контраст света и тени.

Хотя на культуру Веракрус оказали заметное влияние Теотиуакан и майя, ни одна из указанных двух культур не является её прямым предшественником. Вероятно, по крайней мере отчасти предшественниками культуры Веракрус были некоторые центры эпиольмекской культуры, например, Серро-де-лас-Месас и Ла-Мохарра.

Иногда классическую культуру Веракрус ошибочно ассоциируют с тотонаками, которые занимали данную территорию во время конкисты. Тем не менее, как отмечают Майкл Коу и Кюблер, свидетельств того, что тотонаки действительно имели отношение к данной культуре, пока не обнаружено. Название «тотонакская культура» по данной причине следует считать ошибочным.

Социальная организация 
На социальное расслоение, наличие элиты и ремесленную специализацию общества Веракрус указывают погребения, монументальные скульптуры, резные рельефы и распространение архитектуры в региональных центрах. Наследственные правители управляли региональными центрами малого и среднего размеров, не превышавшими по площади 2000 км², и осуществляли своё правление путём политического и религиозного контроля над далеко идущими торговыми сетями, а также поддерживали свою легитимность путём таких традиционных для Месоамерики обрядов, как кровопускание, человеческие жертвы, войны и использование экзотических товаров. Большинство населения жило в изолированных крестьянских усадьбах или поселениях.

Подобно предшествующим ольмекам и эпиольмекам, культура Веракрус была основана на подсечно-огневом земледелии переложного типа. Основным видом питания была кукуруза, а дополнительными — домашние собаки, дикие олени и другие животные, а также рыба и моллюски. Важной посевной культурой также был хлопок.
  
Классическая культура Веракрус почитала многих месоамериканских богов, в частности, бога смерти (особенно важную роль он играл в Эль-Тахине; его часто ассоциируют с ацтекским богом Миктлантекутли) и монстра земли (по-видимому, унаследованного от ольмеков).

Игра в мяч 

По-видимому, игра в мяч получила в культуре Веракрус широкое распространение. В каждом из культурных центров данной культуры имелось хотя бы одно поле для игры в мяч, а в Эль-Тахине их было обнаружено 18. Именно в культуре Веракрус послеклассической эры игра достигла своего расцвета.

Ритуалы игры в мяч широко представлены в монументальном искусстве Веракрус. Стены крупнейшего стадионов для игры в мяч, Южного Стадиона в Эль-Тахине, покрыты резными настенными изображениями, где представлены сюжеты человеческого жертвоприношения в контексте игры. Наиболее драматичным является сюжет, где бог дождя прокалывает свой пенис (акт ритуального кровопускания) и наполняет кровью из него ритуальный бак с одурманивающим напитком пульке, который, по-видимому, выпивали по окончании игры, после ритуала жертвоприношений.

Характерным для культуры Веракрус является использование специфического каменного инвентаря для игры в мяч: «ярмо» (или «хомут»), «свечей» () и «пальм» (). «Ярмо» представляло собой U-образный камень, который одевался на талию игрока, а «свечи» и «пальмы» насаживались на него. Археологи предполагают, что подобные каменные пояса не использовались в игре, а являлись ритуальными изображениями, тогда как в реальности игровое «ярмо» изготавливалось из кожи или ткани. По причине недолговечности данных материалов в раскопках подобные предметы не были обнаружены. Существовала и местная специфика использования инвентаря: «хомуты» и «свечи» обнаружены в раскопках от Теотиуакана до Гватемалы, а «пальма» встречалась на территории современного штата Веракрус.

Керамика 
До начала 1950-х гг. имелись лишь немногочисленные образцы керамики Веракрус, обычно с неясным местом происхождения. С тех пор были открыты тысячи фигурок и фрагментов керамики на таких археологических памятниках, как Ремохадас, Лос-Серрос, Дича-Туэрта и Тененешпан (некоторые — «чёрными археологами»). Они попали в многочисленные музейные экспозиции и помогли расширить современное представление о данной культуре.

Фигурки в стиле Ремохадас — возможно, наиболее характерные для данной культуры — обычно изготавливались вручную и украшались накладным орнаментом. Особенно следует отметить фигурки с улыбающимися лицами () с треугольными головами и вытянутыми ушами. Фигурки в стиле нопилоа обычно хуже украшены, без накладного орнамента, нередко изготавливались путём отливки.

К культуре Веракрус относятся несколько из известных месоамериканских фигурок с колёсами (колесо было нехарактерным для месоамериканских культур). Кроме того, культура Веракрус использовала для окраски битум.

Примечания

Литература 
 Bruhns, Karen Olsen Anthropology 470 Study Guide.
 Coe, Michael D. (2002); Mexico: From the Olmecs to the Aztecs Thames and Hudson, London.
 Covarrubias, Miguel (1957) Indian Art of Mexico and Central America, Alfred A. Knopf, New York.
 Davies, Nigel (1982) The Ancient Kingdoms of Mexico, Penguin Books, London, 1990 printing, ISBN 0-14-013587-1.
 
 Kampen, M. E. (1978) «Classic Veracruz Grotesques and Sacrificial Iconography», in Man, Vol. 13, No. 1 (Mar., 1978), pp. 116–126.
 Kampen-O’Riley, Michael (2006) Art Beyond the West, Prentice-Hall Art, Second Edition, ISBN 978-0-13-224010-9.
 Kubler, George (1990) The Art and Architecture of Ancient America, 3rd Edition, Yale University Press, ISBN 0-300-05325-8.
 Noble, John; Nystrom, Andrew Dean; Konn, Morgan; Grosberg, Michael (2004) Mexico, Lonely Planet, 9th Ed, ISBN 1-74059-686-2.
 Medillin Zenil, Alfonso; Frederick A. Peterson (1954) «A Smiling Head Complex from Central Veracruz, Mexico» in American Antiquity, Vol. 20, No. 2. (Oct., 1954), pp. 162–169.
 Metropolitan Museum of Art,  «Palma with Skeletal Head Figure (Mexico, Veracruz) (1978.412.16)»  (October 2006) in Timeline of Art History, New York.
 Pool, Christopher (2002) «Gulf Coast Classic» in Encyclopedia of Prehistory; Volume 5, Middle America, Peter Neal Peregrine and Melvin Ember, eds., Springer Publishing.
  
 Wilkerson, S. Jeffrey K. (1991) «Then They Were Sacrificed: The Ritual Ballgame of Northeastern Mesoamerica Through Time and Space», in The Mesoamerican Ballgame, University of Arizona Press, ISBN 0-8165-1360-0.

Ссылки 

 История индейцев штата Веракрус
 A Nopiloa-style figurine of a woman in ceremonial dress, 700—900 CE.
 A Nopiloa-style ballplayer figurine, 700—1000 CE. Note the yoke worn about the waist. 
 Большая коллекция керамики классического Веракруса  в музее Логан Белойтского колледжа. 

История Мексики
Археология в Мексике
Индейцы Центральной Америки